Leszczanka peut désigner :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Lublin
 Leszczanka, un village du powiat de Biała Podlaska.
 Leszczanka, un village du powiat de Chełm.
 Leszczanka, un village du powiat de Łuków.